Androgeenongevoeligheidssyndroom, een aangeboren afwijking waardoor iemand niet of onvoldoende reageert op androgenen.
American Orchid Society